Legiony Polskie we Włoszech – utworzone przez Jana Henryka Dąbrowskiego w 1797
 Legie Północne – utworzone na mocy dekretów Napoleona w 1806 roku podczas wojny z Prusami
 Legia Naddunajska
 Legia Nadwiślańska
 Legiony Polskie na Węgrzech – utworzone przez Józefa Wysockiego podczas powstania węgierskiego w 1848 
 Legiony Polskie – utworzone w 1914, niepoprawnie nazywane Legionami Piłsudskiego 
 Legion Puławski – polska formacja Wojska Polskiego na Wschodzie utworzona w 1914.
 Legion Śląski – polska formacja na Śląsku wcielona w 1914 do II Brygady Legionów Polskich
 MS "Legiony Polskie"

a także:
 Legion Mickiewicza – polska formacja wojskowa utworzona w 1848 w Rzymie przez Adama Mickiewicza
 Legion Polski w Finlandii - polska formacja wojskowa okresu wojny domowej w Finlandii w 1918 
 Legion Polski w Portugalii – polska formacja wojskowa okresu wojny domowej w Portugalii 1828-1834
 Legion Polski w Turcji – polska formacja wojskowa okresu wojny rosyjsko-tureckiej 1877-1878
 Legion Polski w USA (ang. 58th New York Volunteer Infantry Regiment) – polski oddział wojskowy okresu wojny secesyjnej 1861-1865, wchodzący w skład Armii Unii; jego dowódcą był Włodzimierz Krzyżanowski